

Населені пункти та їхні частини

 Ґоґоловиці — село в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґоґоловиці — село в гміні Любін Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґоґоловиці — лісова осада в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки